Pajarito puede hacer referencia a:

 Pajarito diminutivo de pájaro, ave;
 Pajarito, nombre común de los peces de la familia Hemiramphidae;
 Pajarito, municipio colombiano;
 Sierra del Pajarito, alineación montañosa en Arizona (EE. UU.);
 Meseta del Pajarito, meseta volcánica en Nuevo México (EE. UU.);
 Pajarito Gómez, película argentina de 1965;
 Pajarito Zaguri (1941-2013), músico argentino;
 Jaime Pajarito (n. 1955), futbolista mexicano;
 Nicasio Pajarito González (n. 1935), alfarero mexicano;
 Pajarito de Soto, un personaje interpretado por José Luis López Vázquez en la película de 1980 La verdad sobre el caso Savolta.
 Pajarito, dulce chileno en forma de panecillo y glaseado en merengue.